La misteriosofia si riferisce a quelle dottrine e concezioni religiose di origini pagane che giovandosi di concetti ricavati da pratiche religiose e da credenze di tipo mistico e misterico li reinterpreta di una conoscenza sapiensale. Essa si fonda nell'idea della natura divina dell'anima.

Storia 
Il filosofo Apuleio e lo storico Diodoro Siculo riferiscono che la misteriosofia abbia avuto origine nell'antico Egitto.

Nella Grecia antica, furono esponenti della corrente ellenica il matematico Pitagora ed il filosofo Platone. 

In epoca romana Cicerone invece ci tramanda una misteriosofìa fantastica.

Successivamente essa fu ripresa in epoca medievale basandosi sul simbolismo agostiniano del pane ed il vino sull'altare, e nell'esperienza esoterica delle fratellanze iniziatiche in età moderna, con un impegno particolare rivolto all'Ordine dei Rosacroce e alla Frammassoneria.

Note

Voci correlate 
 Tempio di Iside (Pompei)
 Mitreo di Santa Maria Capua Vetere
 Orfismo

Collegamenti esterni 

Religione dell'antica Grecia